Stănculești se poate referi la:

 Stănculești, Hunedoara
 Stănculești, Vâlcea

Vezi și 
 Stanca (dezambiguizare)

Toponime românești